Supercar (sportwagen), Engelse benaming voor een sportwagen die qua prestaties superieur is aan andere sportwagens.
Supercar (televisieserie), een supermarionationserie van Gerry Anderson.
Supercar (band), een Japanse rockband.
De Italiaanse naam voor de serie Knight Rider.